

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8 
 Sumin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek 
 Sumin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół 
 Sumin – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tarnawatka 
 Sumin – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin 
 Sumin – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Sumin – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański 
 Sumin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec 
 Sumin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Jezioro w Polsce 
 Sumin – jezioro na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

Zobacz też 
 Nowy Sumin, Stary Sumin